Grasse ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Grasse, Stadt in Frankreich
 Arrondissement Grasse im französischen Département Alpes-Maritimes
 Grasse (Gemeinde Kaunertal), Weiler von Kaunertal, Tirol

Grasse, De Grasse, ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Grasse (* 1975), deutscher Politiker (CDU)
 Alexander Grasse (* 1968), deutscher Politologe, Germanist, Erziehungswissenschaftler, italienischer Philologe und Hochschullehrer (Universität Gießen)
 Andre De Grasse (* 1994), kanadischer Sprinter
 Gerd Grasse (* 1943), deutscher Schauspieler
 Herbert Grasse (1910–1942), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer
 Kati Grasse (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Martha Grasse (1901–nach 1927), deutsche Leichtathletin
 Paul Grasse (1883–1946), deutscher Metallarbeiter und Antifaschist
 François Joseph Paul de Grasse (1722–1788), Comte de Grasse (= Graf von Grasse), französischer Admiral
 Johann Grasse (nach 1560–1618), deutscher Jurist und Alchemist, siehe Johann Grasshoff
 Joseph De Grasse (1873–1940), kanadischer Schauspieler und Filmregisseur
 Pierre-Paul Grassé (1895–1985), französischer Zoologe, Professor in Paris
 Robert De Grasse (1900–1971), US-amerikanischer Kameramann
 Sam De Grasse (1875–1953), kanadischer Schauspieler
 Silvia De Grasse (1922–1978), panamaische Sängerin
 Stefan Grasse (* 1962), deutscher Konzertgitarrist, Komponist und Musikproduzent
 Vanessa Grasse, britische Schauspielerin

Grasse, De Grasse, sonstiges:
De Grasse (Schiff, 1940), französischer Kreuzer

Siehe auch:
 Grass (Begriffsklärung)
 Graß
 Crass (Begriffsklärung)
 Krass (Begriffsklärung)